Кожурин — русская фамилия; имеет женскую форму Кожурина.
 Кожурин, Владимир Степанович (1950—1998) — советский, российский историк, профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС.
 Кожурин, Кирилл Яковлевич (род. 1972) — русский философ, писатель, поэт и переводчик.
 Кожурин, Яков Яковлевич (1937—1992) — советский философ и пропагандист атеизма.